Relax se refiere comúnmente al sinónimo de relax como relajación; otras acepciones hacen referencia a:

Arte 

 el estilo arquitectónico español estilo del relax,

Deporte 

 el exequipo ciclista español Relax-GAM ;

Música 

 el sencillo debut del grupo británico de Frankie Goes to Hollywood Relax;
 el álbum de estudio del grupo argentino Virus Relax;
 el álbum de estudio de la banda viguense española Los Piratas relax, publicado el 5 de mayo de 2003.